Siwcówka – potok, dopływ Stryszawki
 Siwcówka – część wsi Stryszawa, znajduje się tu klasztor Sióstr Zmartwychwstanek